2 miejscowości w Polsce:
 Więsławice – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Więsławice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal